Richard Jordan puede referirse a:

 Richard Jordan (1937-1993), actor estadounidense de cine, teatro y televisión.
 Richard Jordan, director de cine nacido en 1965 en el Reino Unido.